Maine Mariners ist der Name folgender Eishockeyteams aus Nordamerika:

 Maine Mariners (AHL) in der American Hockey League (1977 bis 1992)
 Maine Mariners (ECHL) in der ECHL (seit 2018)